Suhrawardi oder Sohravardi () ist der Familienname folgender Personen:

 Abū n-Nadschīb as-Suhrawardī (1097–1168), iranischer sunnitischer Sufi-Gelehrter
 Abu Hafs Umar as-Suhrawardi (1145–1234), iranischer Sufi, Neffe von Abū n-Nadschīb as-Suhrawardī
 Schihab ad-Din Yahya Suhrawardi (auch Sohrevardi; 1154–1191), iranischer Philosoph und Mystiker

Siehe auch:
 Suhrawardiyya